Crasset est un nom de famille porté par :
 Matali Crasset, artiste française ;
 Jean Crasset jésuite français du . 

Homonymie
Homonymie de patronyme